Venstre (« gauche ») est un nom de partis politiques scandinaves :
au Danemark :
 Venstre, Danmarks Liberale Parti (« Gauche, parti libéral du Danemark ») au Danemark : dénommé « Gauche » lors de sa création en opposition à la droite de l'époque (« Højre »), Venstre est aujourd'hui le principal parti de la droite danoise ;
 Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti), littéralement « Gauche radicale » ou « Radical de gauche ») est un parti de centre gauche ;
 Venstresocialisterne (« Socialistes de gauche ») est un parti d'extrême gauche, en coalition avec les communistes et les trotskystes depuis 1989 au sein de la Liste de l'unité.
en Norvège :
 Venstre (« Gauche », parti politique norvégien) : anciennement le principal parti opposé à la droite conservatrice (Høyre), Venstre est aujourd'hui un petit parti centriste.